Dream Island ist der Name folgender Inseln;

 Dream Island (Antarktika) im Palmer-Archipel
 Dream Island (Ontario) im Lake of the Woods, Kanada
 Dream Island (Montana) im Lake County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Daydream Island in Queensland, Australien